Jméno a příjmení Jiří Skalický má více nositelů:

 Jiří Skalický (* 1956) – český politik
 Jiří Skalický (1954) (* 1954) – český farmakolog a politik
 Jiří Skalický (architekt) (* 1953) – český architekt